Мэр Тегерана () — глава города Тегерана, столицы и крупнейшего города Ирана. Избирается на четырехлетний срок членами Исламского городского совета Тегерана. Нынешним мэром со 2 сентября 2021 года является Алиреза Закани.

История
Должность появилась в 1908 году во времена Каджарского Ирана. Тогдашние мэры назначались Министром внутренних дел. С 1968 избирать мэра стали члены Городского совета.

После Исламской революции мэров вновь стало назначать Министерство внутренних дел Ирана. С 1999 года это право перешло к Исламскому городскому совету Тегерана.

Список
Каджарский и Шаханшахский ИранИсламская республика Иран'''

Мэры Тегерана
Тегеран